Philip Hughes, Phillip Hughes ou Phil Hughes  peut désigner :
 Phil Hughes (1986-), joueur américain de baseball ;
 Phil Hughes (1986-), joueur nord-irlandais de football ;
 Phillip Hughes (1988-), joueur australien de cricket.